Termin beta-sekretaza ima više značenja.

 Memapsin 1, enzim
 Memapsin 2, enzim